Стоякин — фамилия:

 Стоякин, Вячеслав Иосифович — Георгиевский кавалер, подпоручик, 4 марта 1917.
 Стоякин, Павел Захарович — Георгиевский кавалер, капитан, 1 марта 1916.

См. также 
 Стоянов